Darko Damjanowski, mk. Дарко Дамјаноски (ur. 15 lipca 1981 w Gostiwarze) – macedoński biegacz narciarski, oraz biathlonista. Olimpijczyk. Wystąpił w igrzyskach olimpijskich w 2006 roku, w Turynie, oraz w igrzyskach w 2010. Nie zdobył żadnych medali.

Zajął trzecie miejsce w Pucharze Bałkańskim w sezonie 2009/10.

Biathlon

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  
 

Północnomacedońscy biegacze narciarscy
Północnomacedońscy olimpijczycy
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Gostiwarze